Вельяминовский сельский округ

Брянская область 

 Вельяминовский сельский административный округ Карачевского района

Краснодарский край 

 Вельяминовский сельский округ Туапсинского района

Московская область 

 Вельяминовский сельский округ Домодедовского района (1994—2006)